Pułki artylerii noszące numer „12”:

Polskie:
 12 Pułk Artylerii Polowej (1919–1931) → 12 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 12 Pułk Artylerii Ciężkiej (1944–1947)
 12 Pułk Artylerii Haubic (1944–1945)
 12 Pułk Artylerii Pancernej (1951–1955)

Austro-węgierskie:
 12 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 13 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 13
 12 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 12 (1908–1915) → Pułk Haubic Polowych Nr 16
 Pułk Haubic Polowych Nr 1 (1908–1915) → Pułk Haubic Polowych Nr 12 (1915–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 112
 12 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 12 (1908–1916)
 Pułk Armat Polowych Nr 1 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 12 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 12 (1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 12 (1913–1918)
 Pułk Ciężkiej Artylerii Polowej (1915–1918)
 Pułk Artylerii Konnej Nr 12 (1917–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 12 K (1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej (1918)